Dornmühle

ist der Ortsname von:

 Dornmühle (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Dornmühle (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Dornmühle (Windischeschenbach), Ortsteil der Stadt Windischeschenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

ist der Name einer Mühle:
 Dornmühle (Fränkisch-Crumbach), Ruinen einer Mühle des 15. Jahrhunderts der Herrschaft Rodenstein auf der Gemarkung von Fränkisch-Crumbach im Landkreis Darmstadt-Dieburg in Hessen
 Dornmühle (Kalbach) in Oberkalbach, Ortsteil der Gemeinde Kalbach, Landkreis Fulda, Hessen
 Dornmühle (Wiesloch-Walldorf), nahe dem Bahnhof Wiesloch-Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg